Ballon puede referirse a: 

 Ballon (Charente Marítimo), comuna francesa situada en el departamento de Charente Marítimo.
 Ballon (Pilate), 1ª sección comunal de la comuna haitiana de Pilate.
 Ballon (Sarthe), comuna delegada francesa situada en el departamento de Sarthe.
 Ballon-Saint-Mars, comuna nueva francesa situada en el departamento de Sarthe.
En la cordillera de los Vosgos se suele denominar con la palabra francesa  ballon (pronúnciese bal-lón) a las más prominentes cumbres ya que éstas vistas desde el punto cardinal oeste tienen cúspides redondeadas (es decir, que recuerdan a un balón) aunque desde la vertiente oriental (es decir desde Alsacia) se suelen observar más abruptas y fragosas, en el conjunto dialectal alsaciano estas montañas suelen ser llamadas Belchen (pronúnciese: béljen).

 Balón de Alsacia o Ballon de Alsacia (en alemán: Elsässer Belchen)
 Gran Ballon (en alemán: Großer Belchen)
 Ballon (Irlanda)